

Раковиська — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Раковиська — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства